Bâton de Jacob peut faire référence à :

 Le bâton de Jacob  ou radius astronomicus, également nommé arbalète ou arbalestrille, est un outil astrononique ;
 Le Bâton de Jacob est une plante de l'espèce Asphodeline lutea ;
 En pâtisserie un bâton de Jacob est un éclair glacé au caramel.

Le jacquet est le nom donné au Moyen Âge au pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle dont la forme savante venue de l'hébreu, Jacob, est latinisée en Jacobus à partir du . Le nom des outils ou de la pâtisserie aux formes élancées est un hommage à ces pèlerins et à leur bourdon.

Notes et références